Favrod est un patronyme porté notamment par :

 Charles-Henri Favrod (1927-2017), journaliste, photographe, essayiste, directeur de publication et bellettrien suisse ;
 Justin Favrod (1963-), historien et journaliste suisse ;
 Maxime Favrod, musicien, percussionniste, marimbiste et enseignant suisse.